Omurtag di Bulgaria – sovrano del primo impero bulgaro
 Omurtag – comune della regione di Tărgovište (Bulgaria)